Charlie Wurz (* 2. Dezember 2005 in Monte-Carlo, Monaco) ist ein österreichischer Automobilsportler, der aktuell in der ADAC- und der Italienischen Formel 4 Meisterschaft für Prema Powerteam fährt. Er ist der Sohn von Alexander Wurz.

Karriere

Anfänge im Motorsport 
Charlie begann 2017 im Kartsport unter anderem in der Rotax Max Challenge. In dieser Zeit wurde er von der Ferrari Driver Academy gescouted. 2021 fuhr er in der Porsche Sprint Challenge und gewann ein Rennen. 2022 startete erneut in der Porsche Sprint Challenge, dieses Mal aber in der Middle East Serie. Er erreichte nie das Podium.

Formel 4 
2021 fuhr er sechs Rennen in der Italienischen Formel 4. In Vorbereitung auf die Saison 2022 fuhr er im Winter die F4 VAE. Diese gewann er mit 2 Siegen, 45 Punkte vor Rafael Câmara. 2022 fährt er auch die ADAC- und der Italienische Formel 4 Meisterschaft. In beiden Meisterschaften liegt er mit jeweils 3 Podien auf Rang 5. Er startete auch an einem Wochenende für Campos in der Spanische F4 und stand einmal am Podium.

Statistik

Karrierestationen 

 2021: Italienische Formel 4 (Platz 20)
 2021: Porsche Sprint Challenge (Nicht Klassifiziert)
 2021/2022: Porsche Sprint Challenge (Platz 6)
 2021/2022: F4 VAE (Platz 1)
 2022: ADAC F4 (Platz 5)
 2022: Italienische F4 (Platz 5)
 2022: Spanische F4 (Platz 13)

Einzelergebnisse in der VAE Formel 4

Einzelergebnisse in der ADAC Formel 4

Einzelergebnisse in der Italienischen Formel 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Österreich)
Österreicher
Geboren 2005
Mann